Rock and roll eller rock'n'roll kan syfta på:
Rock'n'roll – en musikgenre
Rock'n'roll (dans) – en tävlingsdans

Musikalbum 
Rock 'n' Roll (John Lennon-album) – ett album av John Lennon
Rock 'n' Roll (Motörhead-album) – ett album av Motörhead
Rock'n'Roll (Just D-album) – ett album av Just D
Rock N Roll – ett album av Ryan Adams

Singlar och låtar 
Rock and Roll (Led Zeppelin-låt) – en låt av Led Zeppelin
Rock 'n Roll (låt) – en singel av The Sounds